Gunung Kurik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Burni Senuk, berg, Aceh, 
 Gunung Kurik (berg i Indonesien), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar